Gamemaker kan syfta på:

 Activision Gamemaker – ett datorprogram för Commodore 64 som utvecklats av Garry Kitchen och publicerat av Activision 1985
 Gamemaker: Studio – en spelmotor och utvecklingsmiljö för främst tvådimensionella datorspel sedan 1999
 GameMaker (Mac) – utvecklat av Al Staffieri Jr. för Mac OS 7.5 till OS X.